AVG může být:

 AVG AntiVirus
 AVG Technologies, výrobce antiviru
 AVG Draci Brno, baseballový klub
 Zkratka z American Volunteer Group, skupina dobrovolníků bojujících za druhé světové války v Číně